Хаммамет — місто та популярний курорт в Тунісі, що входить до складу вілаєту Набуль.
 Хаммамет — затока, що розташована у Середземному морі на північному сході Тунісу.